Michael James Fitzgerald (1988) – calciatore neozelandese naturalizzato giapponese
Michael Louis Fitzgerald (1937) – arcivescovo cattolico inglese